Bill Robinson (bijnaam Mr. Bojangles), een Amerikaanse tapdanser en acteur
 Mr. Bojangles (nummer), een nummer uit 1968 oorspronkelijk van de Amerikaanse countryzanger Jerry Jeff Walker